Alphonse d'Elbène peut désigner :
 Alphonse Ier d'Elbène (1538-1608), homme politique, historien et prélat français, évêque d'Albi (1588-1608) ;
 Alphonse II d'Elbène (v. 1580-1651), neveu d'Alphonse Ier, prélat français, évêque d'Albi (1608-1635) ;
 Alphonse III d'Elbène (v. 1600-1665), neveu d'Alphonse II, prélat français, évêque d'Orléans (1647-1665).